il mattone
laterizio
 i mattoni silico-calcarei
Fabbrica di mattoni a Tortosa
 la Torre Mattoni (Torre di Mattoni)
Mattoni (album), album di The Night Skinny del 2019

Cognome 
 La Casa di Edler von Mattoni:
Heinrich von Mattoni, anche: Heinrich Mattoni (1830, Karlovy Vary – 1910, Karlovy Vary), imprenditore boemo
André Mattoni, nome vero: Andreas Leo Heinrich Edler von Mattoni (1900, Karlovy Vary – 1985, Vienna), attore boemo-austriaco